Фрикке (нем. Fricke) — фамилия.

Известные носители:

 Фрикке, Густав Адольф (1822—1908) — немецкий протестантский богослов.
 Фрикке, Лонгин Христианович (1820—1893) — российский живописец-пейзажист.
 Фрикке, Фридрих Вильгельм (1810—1891) — немецкий писатель-педагог.

См. также 
 Фрике